«These Days» — песня британской драм-н-бейс-группы Rudimental, при участии певицы Джесс Глинн, Дана Каплина и американского рэпера Бена Хаггерти Маклемора.
Сингл получил золотую сертификацию в Великобритании и достиг первого места в британском чарте.

История 
Музыкальное видео впервые вышло 25 января 2018 года на канале YouTube. Видео было снято в Лондоне режиссёром Johnny Valencia и спродюсировано Shabana Mansuri. Группа Rudimental вместе с Glynne и Caplen исполнили свою песню впервые на шоу The One Show 7 февраля 2018 года.
Песня стала вторым синглом с предстоящего нового альбома Rudimental, вслед за их хитом «Sun Comes Up» вошедшим в UK top-10. Он достиг позиции № 1 в британском хит-параде 30 марта 2018 года, став для Rudimental их третьим чарттоппером и шестым для Glynne.

Список композиций

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
 

Поп-песни
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Синглы, возглавлявшие хит-парад Норвегии
Песни Rudimental
Песни Джесса Глинна
Песни Маклемора